Orenstein steht für:

 Orenstein & Koppel, deutsches Unternehmen

Orenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Orenstein (1909–1986), deutscher Rabbiner, siehe Aaron Ohrenstein
 Arbie Orenstein (* 1937), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Pianist
 Benno Orenstein (1851–1926), deutscher Unternehmer
 Brigitta Pinkusowna Orenstein, Geburtsname von Brigitta Pinkusowna Kowarskaja (1930–1998), sowjetisch-moldawische Physikerin und Informatikerin
 Henry Orenstein (1923–2021), polnisch-amerikanischer Pokerspieler und Erfinder
 Norman Orenstein (* 1945), kanadischer Komponist und Musiker
 Ronald I. Orenstein (* 1946), kanadischer Zoologe

Siehe auch:
 Ornstein
 Horenstein